Tryon kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tryon (North Carolina)
Tryon (Oklahoma)